Пау Газо́ль (, МФА: ; ) — испанский баскетболист, бывший игрок НБА. Был выбран на драфте НБА 2001 года под общим третьим номером командой «Атланта Хокс». Старший брат Марка Газоля.

8 марта 2023 года клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» вывел из обращения номер «16», под которым Пау Газоль выступал во время игры за клуб.

Ранние годы 
Пау Газоль родился в семье Марисы Саез и Агусти Газоля, детство он провел в Испании. Играть в баскетбол начал в школе. В шестнадцать лет Газоль играл за юниорскую команду «Барселоны». В 1998 ему удалось одержать победу в Турнире Альберта Швейцера. Став членом взрослой команды «Барселона», Газоль сыграл за сезон 1998—1999 в общей сложности лишь одиннадцать минут. На следующий год играл в среднем по пятнадцать минут в матче. В последнем его сезоне за «Барселону» эта цифра поднялась до 24-х минут, даже при таком времени спортсмен набирал 11,3 очка и делал 5,2 подбора за игру. В 2001 году «Барселона» выиграла Кубок Испании, Газоль был назван MVP турнира.

Карьера в НБА

Мемфис Гриззлис (2001—2008) 

На драфте НБА 2001 года Пау Газоль был выбран командой «Атланта Хокс», но затем продан в «Мемфис Гриззлис». В первом же сезоне за «Гриззлис» Газоль удостоился звания Новичка Года. Средний его результат составил 17,6 очков. Газоль стал единственным игроком команды, сыгравшим во всех восьмидесяти двух играх сезона.

В сезоне 2003/2004 Газоль получил травму. На этом оборвалась его череда из двухсот сорока сыгранных подряд матчей. 12 ноября 2003 года Газоль сделал полуторатысячный подбор, а 31 октября — трёхтысячное очко. «Гриззлис» впервые в своей истории вышли в плей-офф, где уступили «Сан-Антонио Спёрс» в четырёх играх.

На пятому году в составе «Мемфиса» Пау стал чемпионом команды по подборам: произошло это 24 марта 2006 года, когда в игре против «Нью-Йорк Никс» он сделал свой 3072 подбор. Проведя семь сезонов за «Гриззлис», Газоль перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» 1 февраля 2008 года.

Лос-Анджелес Лейкерс (2008—2014) 
5 февраля Газоль дебютировал за «Лейкерс» в матче против «Нью-Джерси Нетс». За игру он сумел заработать двадцать четыре очка и сделать двенадцать подборов.

Сезон 2008/09 для него прошёл достаточно неплохо: он второй раз в жизни участвовал в матче всех звёзд. На его счету было в среднем 18,0 очков, 9,6 подборов, 3,5 передач и один блок-шот за игру.

В составе клуба из Лос-Анджелеса Газоль дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

Чикаго Буллз (2014—2016) 
18 июля 2014 года перешел в «Чикаго Буллз» в качестве свободного агента.

5 декабря 2015 года стал 116-м игроком в истории лиги, преодолевшим рубеж в 1 000 матчей.

Сан-Антонио Спёрс (2016—2019) 
14 июля 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом из Сан-Антонио.

13 апреля 2017 года стал вторым европейцем в лиге, преодолевшим рубеж в 20 000 очков, после Дирка Новицки. В матче против «Юта Джаз» набрал 13 очков, доведя их общий показатель за карьеру до 20 001.

24 июля 2017 года Газоль переподписал контракт со «Спёрс». 23 декабря 2017 года он сделал свой 10-й трипл-дабл в карьере: 14 очков, 11 подборов и 10 передач в победе над «Сакраменто Кингз». 26 декабря 2017 года в победе над «Бруклин Нетс» Газоль взял свой 10 817-й подбор, обойдя Джека Сикму и заняв 30-е место в истории лиги по количеству подборов. 26 января 2018 года в матче с «Филадельфией Севенти Сиксерс» Газоль стал 34-м игроком в истории НБА, сыгравшим 40 000 минут за карьеру.

После участия в первых девяти матчах сезона 2018/19, Газоль пропустил следующие 26 игр из-за стрессового перелома правой стопы. 1 марта 2019 года «Спёрс» выкупили его контракт.

Милуоки Бакс (2019) 
3 марта 2019 года Газоль подписал контракт с «Милуоки Бакс». Он сыграл в трех матчах за «Бакс». 23 марта стало известно, что Газоль пропустит следующий месяц из-за травмы левой лодыжки. Травма Газоля завершила его сезон. Он не смог играть в плей-офф и перенес операцию на травмированной ноге 9 мая 2019 года.

25 июля 2019 года Газоль подписал контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс». 20 ноября он был отчислен «Трэйл Блэйзерс», не сыграв ни одной игры за команду.

Достижения

Барселона 
 Обладатель Кубка Испании (2000)
 MVP Кубка Испании (2001)
 Чемпион Испании (2001)
 MVP финала чемпионата Испании (2001)
 Вторая сборная всех звёзд Евролиги (2001)

НБА 
 Чемпион НБА (2009, 2010)
 Новичок года НБА (2002)
 Вторая сборная всех звёзд НБА (2011)
 Третья сборная всех звёзд НБА (2009, 2010)
 6 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА (2006, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016)

Сборная Испании 

 Чемпион Европы среди игроков до 18 лет (1998)
 Чемпион мира среди игроков до 19 лет (1999)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди игроков до 20 лет (2000)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2001
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2003
 Чемпион мира 2006
 MVP чемпионата мира 2006
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2007
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008
 Чемпион Европы 2009
 Чемпион Европы 2011
 Чемпион Европы 2015
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Мемфис|ц=1|56|53|32,0|51,4|16,7|76,8|7,3|2,4|0,7|1,7|17,8|4|4|33,3|48,8|100,0|50,0|7,5|2,5|0,5|1,8|'21,3}}

 Трипл-даблы (9+1) 9 в регулярных сезонах и 1 в плей-офф (выделен светло-голубым)''

Личная жизнь 
Газоль женился на Кэтрин Макдоннелл в июле 2019 года. 10 сентября 2020 у пары родилась дочь Элисабет Джианна Газоль. Второе имя Элисабет — дань уважения покойной дочери Коби Брайанта — Джианне, а вдова Брайанта Ванесса -— её крёстная мать.

Примечания

Ссылки 

 Official site
 Профиль на сайте «Барселоны»
 В ближайшие десятилетия превзойти НБА ни у кого не получится ИТАР-ТАСС

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Члены Международного олимпийского комитета